Isabel de Aragón (1302-12 de julio de 1330) era hija de Jaime II de Aragón y su segunda esposa, Blanca de Anjou. Reina consorte de Federico I de Austria. Era miembro de la Casa de Aragón.

Biografía 
Isabel era la sexta de diez hermanos, entre sus hermanos estaban Alfonso IV de Aragón y María de Aragón.

Sus abuelos paternos fueron Pedro III de Aragón y Constanza de Sicilia. Sus abuelos maternos fueron Carlos II de Nápoles y María Árpad de Hungría.

Isabel estuvo en un principio comprometida con Oshin, rey de Armenia, hijo de León II, rey de Armenia y su esposa, la reina Keran. Su padre planeaba su compromiso con Oshin de Armenia a cambio de las reliquias religiosas de Santa Tecla, ubicadas en Sis en Armenia, que estaba ansioso de adquirir para la catedral de Tarragona. Las negociaciones para el matrimonio se rompieron ante la oposición armenia a incrementar los lazos con el occidente católico.

El 11 de mayo de 1315, Isabel se casó con Federico I de Austria, rey de Alemania en Ravensburg. Desde entonces en adelante, Isabel fue conocida como "Elisabeth" en Alemania y Austria. Su esposo había sido escogido como rey de Alemania en octubre de 1314. Su rival era Luis IV de Baviera. Con su matrimonio, Isabel se convirtió en una de las dos reinas de Alemania, junto con Beatriz de Silesia-Glogau, esposa de Luis IV. 

Se dice  que Isabel quedó ciega durante los últimos seis años de su vida.

El 5 de septiembre de 1325, Federico I y Luis IV resolvieron su conflicto acordando gobernar juntos. Sin embargo, Federico pronto se convirtió en el gobernante menor y se retiró a Austria hasta su muerte el 13 de enero de 1330. Isabel lo sobrevivió durante casi seis meses. Fue enterrada en Viena.

Matrimonio y descendencia 
Isabel y Federico tuvieron, al menos, tres hijos:

Federico de Austria (1316–1322).
Isabel de  Austria (1317 – 23 de octubre de 1336).
Ana de Austria (1318 – 14 de diciembre de 1343). Se casó primero con Enrique XV, duque de Baviera y en segundo lugar con Juan Enrique, conde de Gorizia.

Linaje

Referencias

Reinas consortes de Alemania del siglo XIV
Reinas consortes de la Casa de Aragón

Infantes de Aragón del siglo XIV de la casa de Aragón

Infantas de España en la Edad Media

Consortes de Borgoña
Nacidos en Barcelona
Austríacas del siglo XIV